Spezialauftrag steht für
 Die Treue-Testerin - Spezialauftrag Liebe, TV-Film (2008) 
 I.O.B. - Spezialauftrag, TV-Serie (1980) 
 Spezialauftrag (1969) Strange Report, TV-Serie
 Spezialauftrag: Kindermädchen, TV-Film (2005)